Manoncourt est le toponyme de plusieurs communes françaises situées dans le département de Meurthe-et-Moselle et la région Lorraine :
 Manoncourt-en-Woëvre ;
 Manoncourt-en-Vermois ;
 Manoncourt-sur-Seille, ancienne commune fusionnée en 1971 dans Belleau.